Общие статьи:
 Крёз (департамент)

Крёз